47. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 4 - 5 lutego 1989 roku w amerykańskim Lake Placid. Zawodniczki startowały na sztucznym torze James B. Sheffield Olympic Skating Rink. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Złoto wywalczyła panczenista z NRD, Constanze Moser-Scandolo. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek z 13 krajów. Sklasyfikowane zostało 28.

Wyniki 
 DNS - nie wystartowała, NC - nie zakwalifikowała się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1989 w sportach zimowych